Карстен Рамелов (; родился 20 марта 1974 года) — немецкий футболист, играл на позиции полузащитника. Известен по выступлениям за клубы «Герта» и «Байер 04», а также за национальную сборную Германии.

Карьера

В клубах 
Во взрослом футболе дебютировал в сезоне 1991/92 выступлениями за берлинскую «Герту», в которой провел четыре сезона, приняв участие в 80 матчах чемпионата.

В 1995 году перешёл в «Байер 04», за который сыграл 13 сезонов. Большую часть времени, проведённого в составе «Байера», Карстен был основным игроком команды. Завершил профессиональную карьеру футболиста в 2008 году.

В сборной 
В 1998 году дебютировал в официальных матчах в составе сборной Германии. В течение 7 лет провёл в форме главной команды страны 46 матчей, забив 3 гола, был участником чемпионата мира 2002 года в Японии и Южной Корее, где вместе с командой завоевал «серебро» (в матче против Камеруна был удалён с поля на 40-й минуте), а также чемпионата Европы 2000 года в Бельгии и Нидерландах.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль Карстена Рамелова на Fussballdaten.de 
 Профиль Карстена Рамелова на официальном сайте Байера 
 Профиль Карстена Рамелова на weltfussball.de 
 Статистика Карстена Рамелова на National-football-teams 
 Профиль Карстена Рамелова на dfb.de 
 Профиль Карстена Рамелова на kicker.de 
 Профиль Карстена Рамелова на Transfermarkt 

Родившиеся в Западном Берлине
Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Герта II»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Байер 04 II»